Plusieurs navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Defence
Le  est un vaisseau de ligne de  rang de 74 canons, lancé en 1763 et naufragé en 1811.
Le  est un vaisseau de ligne de  rang de 74 canons, lancé en 1815 et détruit en 1857.
Le  est un cuirassé à coque en fer lancé en 1861 et détruit en 1935.
Le  est un croiseur cuirassé lancé en 1907 et coulé lors de la bataille du Jutland.
La construction du croiseur léger HMS Defence, commencée en 1945, est interrompue jusqu'en 1954. En 1957, il est renommé HMS Lion.

Defence